Shell (bedrijf), oliemaatschappij.
Shell Pernis, raffinaderijcomplex van de Shell plc
Shell Moerdijk, petrochemisch bedrijf op het Industrieterrein Moerdijk
Shell (informatica), programma dat een schil vormt rondom een groep andere programma's
 Shell (stad), een stad gesticht in Ecuador ter oliewinning door Nederlands multinational Shell